Маній Емілій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Еміліїв:
 Маній Емілій Мамерцін — консул 410 року до н. е., триразовий військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 405, 403 і 401 років до н. е.
 Маній Емілій Лепід Нуміда — член колегії децемвірів 236—211 років до н. е.
 Маній Емілій Лепід — монетарій 114—113 року до н. е.
 Маній Емілій Лепід — консул 66 до н. е.
 Маній Емілій Лепід — консул 11 року.